Суперліга Туреччини 2009—2010  — 52-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вперше здобув Бурсаспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

 

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як володар Кубка Туреччини 2009—2010.
2. 7 жовтня 2009 року Турецька футбольна федерація понизила клуб Анкараспор до першого дивізіону. У всіх матчах клубу було зараховано технічні поразки 3-0.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2009-2010
Туреччина
Туреччина
2009 у турецькому спорті
2010 у турецькому спорті